Sigmund (voornaam), een jongensnaam
Sigmund (strip), een stripverhaal
Sigmund (Völsung), zoon van Völsung en vader van Sigurd